Буна может означать:

 Буна — регуляционное сооружение, длинная полузапруда.
  — синтетический натрий-бутадиеновый каучук.
 «Хусинска буна» — казарма в боснийском городе Тузла, названная в честь Хусинского восстания рабочих.
 Пап Буна́ Чао Тьяв (род. 1981) — сенегальский футболист испанского клуба «Атлетико Сьюдад».
 Буна (фильм) — болгарский фильм.
Буна - бабушка на старо украинском

Топонимы 

 Буна (река) — река на западе Балканского полуострова, протекает по территории Албании и Черногории.
 Буна (Босния и Герцеговина) — деревня в Боснии и Герцеговине, находится в 10 км от реки Неретва, к югу от Мостара.
 Буна (Кения) — город в Кении.
  — город на северо-востоке Кот-д’Ивуара.
 Буна (департамент) — один из департаментов на северо-востоке Кот-д’Ивуара, входит в состав области Занзан.
 Буна (Папуа — Новая Гвинея) — деревня в Папуа — Новой Гвинее, находится неподалёку от Порт-Морсби.
 Буна (Чад) — деревня и супрефектура в Чаде.